Мадридский турнир 1575 — условное название серии партий, состоявшихся в 1575 году при дворе испанского короля Филиппа II; считается первым международным соревнованием в истории шахмат, в котором Дж. Леонардо и П. Бои играли (в разное время) партии против Р. Лопеса и испанского шахматиста Альфонсо Серона и выиграли у них.

«Мадридский турнир» в искусстве, упоминания, аллюзии и т. п 

 Луиджи Муссини — картина «Шахматный турнир при дворе короля Испании» (или «Леонардо да Кутро и Руй Лопес играют в шахматы при дворе короля Испании» (1883 г.)
 Андрей Авраменко — историко-приключенческий рассказ «Шахматный турнир 1575 года» (2021 г.)

Литература 
 

Шахматные турниры в Испании
1575 год в шахматах